Eiszeit steht für:

 Eiszeitalter, ein längerer Zeitraum der Erdgeschichte, in dem mindestens ein Pol ganzjährig vergletschert ist
 Kaltzeit innerhalb eines Eiszeitalters (auch Glazial genannt)
 die Letzte Kaltzeit (ca. 113.000 bis 9.700 v. Chr.) vor jener Warmzeit, in der die Menschen heute leben
 die Gesamtzeit, die ein Eishockey-Spieler pro Partie im Einsatz ist, siehe Eishockey-Terminologie#E

Werktitel:
 Eiszeit (Tankred Dorst), Theaterstück von Tankred Dorst (1973)
 Eiszeit (1975), Spielfilm von Peter Zadek
 Eiszeit (2004), Dokumentarfilm  von Alexander Kleider und Daniela Michel
 ein Lied der Band Ideal (1981), siehe Ideal (Band)
 ein Lied von Peter Maffay (1982), siehe Ich will leben (Album)
 Eiszeit (Album), Album der Band Eisbrecher (2010)
 Eiszeit (Lied), Lied der Band Eisbrecher (2010)

Siehe auch:
 Känozoisches Eiszeitalter, das heutige Eiszeitalter (seit ca. 30 Millionen Jahren) 
 Kleine Eiszeit, eine Periode mit niedrigen Temperaturen (ca. 15. bis 19. Jahrhundert)